«Флумине́нсе» (, ) — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго» (классико Флу-Фла — одно из самых знаменитых в футболе), «Ботафого» («Классико Вово» — старейшее в Бразилии, с 1905 года) и «Васко да Гама» и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии, сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Согласно данным исследовательских институтов (Ibope и Datafolha), опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Флуминенсе» болеет 2 миллиона 200 тысяч человек (12-й показатель в Бразилии и наименьший среди грандов Рио). Однако по всей Бразилии и в других странах (например, в Уругвае) численность болельщиков «Флуминенсе» достигает примерно 9 миллионов человек.

История 
«Флуминенсе» был основан 17 октября 1902 года англичанином Артуром Коксом. Клуб со своего основания позиционировал себя как аристократический.

В 1932 году «Флу» стал первым бразильским клубом, принявшим профессионализм.

15 декабря 1963 года на матче Флуминенсе — «Фламенго» (Флу-Фла) собралось 194 603 человека, что является мировым рекордом по посещаемости клубных команд. Ещё трижды (в 1969, 1976 и 1984 годах) на Флу-Фла собиралось свыше 150 тысяч человек.

4 апреля 1999 года. Лига Кариока 1999. Ничья со счётом 1:1. Последнее дерби, собравшее больше 100 тысяч зрителей. Посещаемость составила 106111 человек.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов в команде играл Карлос Алберто Торрес, в середине 70-х Ривеллино. Во времена Ривеллино команда получила прозвище Maquina («машина» в пер. с порт.), отражавшее стиль, в котором она выиграла 2 чемпионата штата Рио подряд. Главной звездой в чемпионском составе 1984 года был парагваец Хулио Сесар Ромеро, прозванный торсидой (болельщиками) Ромерито. В 1970 году Флуминенсе выиграл Кубок Робертан, признанный впоследствии аналогом чемпионата Бразилии. В 1985 году Ромерито был назван лучшим футболистом Южной Америки.

В 1990-е годы команда испытала мощнейший кризис, опустившись в Серию С, к концу 1990-х, началу 2000-х годов клуб поправил своё положение и вернулся в Серию А.

Считается, что до недавнего времени «аристократичные» болельщики команды требовали от команды выигрывать чемпионские титулы лишь в рамках своего штата, а к бразильскому первенству команда относилась с пренебрежением. 

4 июня 2008 года «Флуминенсе», обыграв на своём поле аргентинскую «Боку Хуниорс» со счётом 3:1 (первый матч — 2:2), впервые в своей истории вышел в финал Кубка Либертадорес. В драматичном противостоянии с эквадорским ЛДУ Кито команда уступила победу. В декабре 2009 года «Флуминенсе» уступил в финале Южноамериканского кубка тому же сопернику. Почти весь сезон команда боролась за сохранение места в Серии A, что в итоге удалось сделать лишь в самой концовке чемпионата.

В 2010 году «Флу» во второй раз в своей истории стал чемпионом Бразилии. Однако в конце 2010 года Конфедерация футбола Бразилии приняла решение приравнять к чемпионским титулам старый Кубок Бразилии (1959—1968) и Кубок Робертан (1967—1970). Поэтому, с учётом победы «Флу» в Кубке Робертан 1970 года, трёхцветные теперь официально являются трёхкратными чемпионами Бразилии. В следующем сезоне клуб добился 3-го места в лиге. В 2012 году «Флу» вновь стал сильнейшим. Однако в сезоне 2013 команда по спортивному результату выбыла в Серию В, заняв лишь 17-е место — подобный результат случается в чемпионатах стран чрезвычайно редко (не считая дисквалификаций). Избежать вылета «трёхцветным» удалось лишь благодаря снятию очков у конкурентов, в первую очередь, у «Португезы».

Чемпионы Бразилии 1970 (Робертан) 
В 1970 году «трёхцветные» сыграли в Кубке Робертан 19 матчей, в которых одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и уступили 5 раз. Команда забила 29 голов, а пропустила 16. В таблице представлены все футболисты, выступавшие за «Флуминенсе» в том турнире и ставшие, таким образом, чемпионами Бразилии 1970 года. Номер в таблице не имеет отношения к номерам, под которыми выступали футболисты.

Соперничество 

Самым принципиальным соперником клуба является «Фламенго».

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#9F0028" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#006633" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#9F0028" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 Главный тренер —  Фернандо Динис (1974)

Символы

Стадион 
Команда выступает на двух стадионах — старом стадионе сборной Бразилии «Дас Ларанжейрас», принимавшем Кубок Америки ещё в 1919 году, и на 103-тысячной «Маракане».

Форма 
 Основная форма команды: футболки в вертикальную красно-бело-зелёную полоску, причём основные цвета — красный (тёмный оттенок) и зелёный, а белый является их разделителем и отделкой футболки; белые трусы и гетры (с тёмно-красной и зелёной отделкой).
 Запасная форма: белые футболки, красные трусы и зелёные (либо красные) гетры.

Достижения 
  Чемпион Бразилии (4): 1970, 1984, 2010, 2012
  3-е место чемпионата Бразилии (4): 1975, 1988, 2001, 2011
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2007
  Финалист Кубка Бразилии (2): 1992, 2005
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (32): 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936 (АФРЖ), 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022
 / Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (2): 1957, 1960
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2008
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2009

Статистика выступлений в Серии A с 2001 года

Знаменитости

Игроки 

  Адемир — лучший бомбардир ЧМ-1950
  Алтаир — чемпион мира 1962
  Фаустино Асприлья
  Бранко — чемпион мира 1994
  Валдо Машадо — 314 голов (рекорд клуба)
  Вашингтон
  Вашингтон Сезар Сантос
  Диди — чемпион мира 1958 и 1962
  Жаир Мариньо
  Жерсон — чемпион мира 1970
  Жетулио
  Карлос Алберто Торрес — чемпион мира 1970
  Дарио Конка
  Луис Алберто
  Лула
  Марко Антонио — чемпион мира 1970
  Маркос Карнейро де Мендонса
  Марсело
  Орландо Пинго де Оуро (186 голов)
  Пауло Сезар Кажу
  Карлос Жозе Кастильо — чемпион мира 1958 и 1962
  Деян Петкович
  Пиньейро
  Педро Аморим (188 голов)
  Клаудио Питбуль
  Ренато Гаушо
  Роберто Ривеллино — чемпион мира 1970
  Родолфо
  Родригес Нету
  Рожер
  Ромарио — чемпион мира 1994
  Рони
  Ромерито
  Руссо (154 гола)
  Теле (162 гола)
  Тим
  Тьяго Невес
  Генри Уэлфаир (166 голов)
  Эдиньо
  Эркулес (164 гола в 176 матчах в 1935-1942)
  Феликс Миели — чемпион мира 1970
  Деку
  Фред

Тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба